Паштов — фамилия; имеет женскую форму Паштова.
 Паштов, Герман Суфадинович (род. 1941) — российский график, живописец, художник книги и театра, педагог, профессор, основатель и руководитель школы ксилографии Германа Паштова.
 Паштов, Руслан Владимирович (род. 1992) — российский футболист, полузащитник клуба «Сокол» (Саратов).